Este término puede referirse a:
 Tegueste, municipio español de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Canarias.
 Tegueste II, nombre del último rey o mencey del menceyato de Tegueste.
 Tegueste Centro, capital administrativa de dicho municipio.
 Arciprestazgo de Tegueste, arciprestazgo de la Diócesis de Tenerife.
 Menceyato de Tegueste, antiguo reino o menceyato guanche.